
Termin GSK ima više značenja.

 GlaksoSmitKlajn, farmaceutska kompanija
 Tau-protein kinase, an enzyme
 GSK-3, proteinska kinaza